czyściec – pojęcie z dziedziny teologii
 czyściec (Stachys) – rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych

Miejscowości 

 Czyściec – część wsi Będargowo w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Szemud
 Czyściec – osada w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Kaźmierz
 Czyściec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Szamotuły

Tytuły dzieł 
 Czyściec – południowoafrykański film z 1988 roku
 Czyściec – polski film z 2020 roku